Tustrup kan syfta på:

Danmark 
 Tystrup Sø – en sjö på Sjælland

Sverige 
 Tustrup, Jäders socken – herrgård i Jäders socken, Eskilstuna kommun